

Кобильники — село в гміні Шрода-Шльонська Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Кобильники — село в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кобильники — село в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Кобильники — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Кобильники — село в гміні Вишоґруд Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Кобильники — село в гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Кобильники — село в гміні Віслиця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Кобильники — село в гміні Косцян Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Кобильники — село в гміні Рокетниця Познанського повіту Великопольського воєводства
 Кобильники — село в гміні Обжицько Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Кобильники — село в гміні Ґродзіськ-Велькопольський Ґродзиського повіту Великопольського воєводства